Château de Montal peut désigner :
 Château de Montal-lez-Arpajon, château médiéval situé à Arpajon-sur-Cère, dans le Cantal ;
 Château de Montal, château situé à Saint-Jean-Lespinasse, dans le Lot.

Montal